Laevinus var namnet på en familj tillhörande gens Valeria.

Kända medlemmar 
 Publius Valerius Laevinus, romersk politiker och militär, konsul 280 f.Kr.
 Marcus Valerius Laevinus, romersk politiker och militär, konsul 220 och 210 f.Kr.
 Gaius Valerius Laevinus, romersk politiker och militär, konsul 176 f.Kr.